Бильченко () — украинская фамилия.
 Бильченко, Евгения Витальевна (род. 1980) — украинская поэтесса и переводчик.
 Бильченко, Максим Андреевич (род. 1989) — украинский гребец на байдарках и каноэ.
 Феодосий (Бильченко) (род. 1943) — архиепископ Полоцкий и Глубокский Русской православной церкви.

См. также 
 Бельченко